Душан Вујовић се може односити на:

 Душан Вујовић (1909—1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Душан Вујовић (1951), економиста и министар у Влади Републике Србије.